Thord Dan Rickard Sundquist, född 10 september 1958 i Stockholm, är en svensk musikproducent, låtskrivare, sångare och musiker.

Sundquist var medlem i grupperna Reeperbahn (1977-1982) och Prins Valiant. Han är en flitigt anlitad skivproducent med mer än 80 produktioner bakom sig, bland andra Anne-Lie Rydé, Uno Svenningsson, Wilmer X, Adolphson-Falk, Melody Club och Jakob Hellmans ...och stora havet. 1988 fick han ta emot grammispriset som årets musikproducent. Bland 2010 års utmärkelser som producent märks vinsten i svenska Melodifestivalen 2010 med sångerskan Anna Bergendahl samt även vinsten i Norsk Melodi Grand Prix 2010 med sångaren Didrik Solli-Tangen; båda bidragen tävlade i Eurovision Song Contest 2010 i Oslo 27 och 29 maj. I mars 2013 kom sångaren Ralf Gyllenhammar till final i Melodifestivalen 2013 med sitt bidrag Bed on Fire producerat av Sundquist. Han skriver, arrangerar och producerar musik i sin studio i Stora Skuggan i Stockholm.

Produktioner i urval
1981 - Reeperbahn / Venuspassagen (Silver) PolyGram/Mercury
1982 - Protectors / Teenarama Twist, TCP Records
1988 - Freda' / Tusen eldar (Guld- och Platinaskiva; 1 Grammis) Record Station/BMG
1989 - Jakob Hellman / …och stora havet (Platinaskiva; 2 st Grammis) EMI
1991 - Wilmer X / Mambo Feber (Guldskiva; 1 Grammis) EMI
1992 - Anne-Lie Rydé / Stulna kyssar (Guld- och Platinaskiva; Grammisnominering o över 140.000 sålda ex)
1994 - Uno Svenningsson / Uno (Guld- och Platinaskiva; Grammisnominering o över 130.000 sålda ex. Innehåller bl.a. klassikern "Under ytan") Record Station/BMG
1996 - Joey Tempest - A Place To Call Home (Guldskiva; Grammisnominering) PolyGram/Mercury
2003 - Melody Club - Music Machine (Guldskiva o Grammisnominering. Innehåller "Electric") Virgin/EMI
2010 - Anna Bergendahl - Yours Sincerely (Guldskiva. Vinnare av 2010 års Melodifestival med låten "This Is My Life") Lionheart Intl.

Filmmusik i urval  
2015 - Whitney
2000 - Den bästa sommaren
1997 - Adam & Eva 
1996 - Vinterviken
1995 - En på miljonen 
1992 - Hassel – De giriga
1992 - Hassel – Botgörarna

Diskografi

Nedan följer en lista över de låtar han har skrivit, producerat respektive mixat.

Referenser

Externa länkar

Födda 1958
Levande personer
Svenska kompositörer under 1900-talet
Svenska kompositörer under 2000-talet
Svenska musiker
Män
Svenska musikproducenter
Musiker från Stockholm